Toponímia:
 Grey Eagle, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Canals Grey, sistema de canals d'inundació a la regió del Panjab 
 Biografies:
 Enric Grey (1517 - 1554), Marquès de Dorset i Duc de Suffolk 
 Jane Grey (1536 /1537 – 1554), pretendent al tron d'Anglaterra i Irlanda, reina d'Anglaterra durant nou dies el juliol del 1553
 Jennifer Grey (1960), actriu estatunidenca 
 Joel Grey (1932, Cleveland), actor estatunidenc 
 Keisha Grey
 Sasha Grey (1988, Sacramento), actriu porno estatunidenca 
 Thomas de Grey (1843 – 1919), 6é Baró de Walsingham, polític i entomòleg amateur anglès 
 Zane Grey (Zanesville, Ohio, 1873 - Altadena, Califòrnia, 1939), literat nord-americà 
 Miscel·lània:
 Earl Grey, barreja de te negre aromatitzat 
 Grey Component Replacement, mètode especial de separacions de color
 Grey's Anatomy, sèrie de televisió